Bellaire (Michigan)

Bellaire (Ohio)

Bellaire (Texas)

Ver também 
Bel Aire (Kansas)

Desambiguações de topônimos